Волофал — вариация арабской письменности для языка волоф. По сути это название письменности аджам, которая используется для языка волоф.

Разработан в 1960 году, и внедрялся в 1960—1974. Состоит из 25 букв и 7 диакритик.

Волофал был первым вариантом письменности языка волоф. В современном Сенегале латинский алфавит является официальной письменностью языка, однако волофал до сих пор используется многими народами как символ исламской культуры волоф.

Библиография 
 Mamadou Cissé: " Graphical borrowing and African realities « in Revue du Musée National d’Ethnologie d’Osaka, Japan, June 2000.
 Mamadou Cissé: » Écrits et écritures en Afrique de l’Ouest " in Sud Langues  June 2006.
 PanAfriL10n Wolof

Примечания 

Письменности на основе арабского алфавита
Языки Гамбии
Письменности языков Африки